Mir 2 oder Mir-2 steht für:

 Mir 2, russisches Forschungs-U-Boot, siehe Mir (U-Boot)
 Mir-2 (Raumstation), geplante russische Raumstation